Presidentpalatset  kan syfta på:

Presidentpalatset, Zagreb – i Zagreb, Kroatien
Litauens presidentpalats – i Vilnius, Litauen
Presidentpalatset i Warszawa – i Warszawa, Polen
Presidentens slott – i Helsingfors, Finland